Ženská dvouhra Qatar Total Open 2020 probíhala ve druhé polovině února 2020. Do singlové soutěže dauhaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla belgická tenistka Elise Mertensová, kterou ve druhém kole vyřadila Kazaška Julia Putincevová.

Vítězkou se stala devátá nasazená 21letá Aryna Sabalenková, jež ve finále zdolala o osm let starší turnajovou osmičku Petru Kvitovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Běloruska praktikovala tvrdý útočný tenis. V utkání neztratila ani jedno podání. Poměr vzájemných duelů vyrovnala na 2–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour a po dvou wuchanských triumfech třetí z kategorie Premier 5. Kvitová tak v Dauhá po trofeji z roku 2018 ukončila desetizápasovou neporazitelnost a z 37. kariérního finále odešla podesáté poražena. Na žebříčku WTA Sabalenková vystřídala Češku na 11. místě, zatímco Kvitová klesla na 12. pozici. Šampionka se na prahu vyřazení ocitla ve čtvrtfinále proti Čeng Saj-saj, s níž si po ztrátě úvodní sady vynutila rozhodující dějství až vyhraným tiebreakem druhého setu. Ve třetí sadě pak otočila ztrátu prolomeného podání.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2020
WTA Tour 2020